Fanton ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Fanton (1910–1999), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Weihbischof in Vicenza
 Jonathan Fanton (* 1943), US-amerikanischer Historiker
 Paolo Fanton (* 1991), italienischer Skilangläufer